Чемпионаты Узбекистана по шахматам проводятся с 1930 г. Первым чемпионом Узбекской ССР стал А. Ходжаев, получивший за это достижение право участвовать в полуфинале чемпионата СССР 1931 г.

В дальнейшем чемпионаты Узбекистана проводились регулярно. После Великой Отечественной войны соревнования стали ежегодными. В 1940—1960-х гг. в турнирах вне конкурса часто принимали участие шахматисты, входившие в число сильнейших в СССР. Как правило, эти приглашенные спортсмены занимали в республиканских чемпионатах 1-е места, поэтому звание чемпиона получал местный шахматист, которому удалось занять следующее за гостем место (например, в 1948 г. чемпионом Узбекской ССР стал занявший 3-е место А. Айрапетов).

Наибольшее количество побед в чемпионатах одержал мастер А. В. Грушевский. Его результат в 9 побед не превзойден до сих пор.

Статистика

Победители чемпионатов Узбекской ССР

Победители чемпионатов республики Узбекистан

Примечания

Литература 
 
 

Узбекистан